Anita Lindblom – attrice svedese
Gunnel Lindblom – attrice, regista, sceneggiatrice e produttrice svedese
Gustaf Lindblom – atleta svedese
Jacob Axelsson Lindblom – religioso e accademico svedese